Langthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Langthaler (1893–1949), österreichischer Politiker (CSP, ÖVP)
 Ernst Langthaler (* 1965), österreichischer Historiker
 Johann Baptist Langthaler (1846–1915), österreichischer Schriftsteller
 Matthias Langthaler (1849–1913), österreichischer Mundartschriftsteller 
 Monika Langthaler (* 1965), österreichische Politikerin (GRÜNE)
 Rudolf Langthaler (* 1953), österreichischer Professor der Philosophie